Wasserretention kann sich beziehen auf
Retention in der Wasserwirtschaft
Retention von Wasser im medizinischen Sinn